Peniche steht für:

 Peniche ist eine Stadt in Portugal
 Péniche, französischer Binnenschifftyp

Peniche ist der Name folgender Personen:

 Agustín Peniche (* 1941), mexikanischer Fußballspieler
 Beatriz Zavala Peniche (* 1957), mexikanische Politikerin
 Kari Ann Peniche (* 1984), amerikanische Schauspielerin und Entertainerin
 Lucero Peniche (* ~1945), mexikanische Badmintonspielerin